Фёйа́д () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монброн. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16137.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 25 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 300 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 182 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 138 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 138 активных работали 127 человек (71 мужчина и 56 женщин), безработных было 11 (3 мужчины и 8 женщин). Среди 44 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XII век). Исторический памятник с 1907 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта